LAH peut désigner :

 Ligue américaine de hockey, compétition sportive ; 
 Hydrure d'aluminium et de lithium (tétrahydruroaluminate de lithium, LiALH4), composé organique.